Pacífico Sul pode referir-se a:

 Australásia — área que inclui a Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e outras ilhas no leste da Indonésia
 Oceania — região geográfica e geopolítica de muitos territórios insulares no oceano Pacífico sul

Desambiguação